

Patronymie 

 Alyssa Campanella, mannequin américain ;
 Angelo Campanella (1746-1811), peintre et graveur italien ; 
Cassandre Campanella (1992-), joueuse et dirigeante française de rugby à XIII ;  
 Fiorella Campanella, actrice française ;
 Frank Campanella, acteur américain ;
 Joseph Campanella, acteur américain ;
 Juan José Campanella, réalisateur argentin ;
 Orféo Campanella, acteur français ;
 Roy Campanella, joueur américain de baseball ;
 Tommaso Campanella, moine dominicain et philosophe de la Renaissance italienne.

Musique 

 au troisième mouvement du concerto pour violon  de Paganini ;
 à La Campanella, une pièce pour piano de Franz Liszt inspirée du concerto de Niccolò Paganini.